Az IntimKérdés egy magyar közösségi kérdezési felület, kifejezetten diszkrét, intim témákra specializálódott oldal. Felépítésének lényege, hogy a valamilyen intim problémával vagy párkapcsolati nehézséggel küszködők feltehetik kérdésüket a közösségnek, majd aki úgy érzi, hogy szívesen válaszolna az illetőnek, szeretne tanácsot adni, az egy tetszőleges terjedelmű válasz keretében ezt megteheti. Az IntimKérdés az első kifejezetten ilyen témájú közösségi kérdezés oldal a hazai piacon. A Stilldesign weboldal készítő csapat 2013-ban végezte a weboldal fejlesztést.

Viták és kritikák 

Az IntimKérdést és a hozzá hasonló közösségi válaszadó portálokat mindig is sok kritika érte, ahogy az ezen a területen vezetőnek számító GyakoriKérdések.hu-t is. A kritikusok szerint ugyanis az oldal túlságosan felelőtlenül jár el akkor, amikor bármiféle ellenőrzés vagy szakértői felügyelet nélkül bárki számára lehetővé teszi a válaszadást, akár olyan témákban is, melyek megválaszolása kifejezetten szakértelmet kívánna.

Különösen igaz ez az olyan orvosi figyelmet igénylő témákban, mint amelyekkel az IntimKérdés is elsősorban foglalkozik. Ilyen például a nemi betegségek, a nemi szervek elváltozásai vagy zavarai, az úgynevezett intim ékszerekkel (pl. piercing) kapcsolatos problémák és még egy sor további, akár komoly egészségügyi kockázatot jelentő probléma. De szintén visszás a lelki természetű problémák, párkapcsolati kérdések ilyen formájú megválaszolása is, hiszen ezek a témák pedig kifejezetten pszichológus vagy akár pszichiáter figyelmét igényelnék.

Az oldal mindezek ellenére zavartalanul üzemel, naponta tucatnyi kérdés érkezik a legkülönbözőbb „intim” témákban. Ezekre rendre csak a közönség, a közösség reagál. Az oldal készítőinek véleménye szerint ugyanakkor a közösség ereje nagy, a nagyszámú felhasználó közül biztosan adódnak olyanok, akik akár személyes tapasztalatuk alapján tudnak érdemi válasz adni egy-egy ott felmerülő kérdésre.

Források 

 

Magyar weboldalak